Генна́дий Ма́рков:
 Марков, Геннадий Васильевич (род. 1967) — российский легкоатлет.
 Марков, Геннадий Евгеньевич (1923—2018) — советский и российский этнограф и археолог.